Юлиус Рингель (;  — ) — австрийский, затем немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал горных войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Ранняя биография 
Родился 16 ноября 1889 в Фолькермаркте, Австрия. В 1905 году он поступил в военное училище в Вене, которое окончил 18 августа 1909 года.

Начало военной карьеры 
В августе 1909 году поступил на военную службу в армию Австро-Венгрии, фенрихом (кандидат в офицеры) в 4-й пехотный полк. С ноября 1910 — лейтенант.

Первая мировая война 
С началом Первой мировой войны получил звание старшего лейтенанта и был направлен в горнострелковый полк, на Русский фронт (Галиция). Затем воевал на Итальянском фронте. С июля 1917 года — в звании капитана. Награждён тремя австро-венгерскими орденами.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в армии Австрийской республики, с 1932 года — подполковник. После вхождения Австрии в марте 1938 года в состав Германии — на службе в вермахте в том же звании. С февраля 1939 года — полковник.

Вторая мировая война 
В 1939 году — командир пехотного полка (на западной границе Германии).

В июне — октябре 1940 года — командир 3-й горной дивизии (в Норвегии).

С 25 октября 1940 года командир 5-й горной дивизии, с 1 ноября 1940 года — генерал-майор.

В апреле 1941 года 5-я горная дивизия участвовала в Греческой кампании — прорыв укреплённой линии Метакса, взятие Салоник и Афин.

21 мая 1941 года дивизия высажена на остров Крит, к 1 июня завершила захват острова. Генерал-майор Рингель награждён Рыцарским крестом.

В марте 1942 года дивизия направлена на Восточный фронт (южнее Ленинграда, в районе Волхова). С декабря 1942 года Рингель произведён в звание генерал-лейтенант. В апреле 1943 года дивизия отведена в тыл, за бои на Восточном фронте Рингель награждён Дубовыми листьями (№ 312) к Рыцарскому кресту.

С декабря 1943 года — дивизия воюет в Италии, против американо-британских войск.

С апреля 1944 года Рингель командует 69-м армейским корпусом (в Хорватии). С июня 1944 года — в звании генерал горных войск. С июля 1944 — командующий 18-м военным округом (в Австрии).

С февраля 1945 — командир корпуса «Рингель», названного его именем. После капитуляции Германии 8 мая 1945 года — взят в американский плен.

После Второй мировой войны написал документальный отчет о действиях 5-ой горно-стрелковой дивизии, который назвал «Hurra! Die Gambocks» / «Ура! Горные Козлы» — лучшее изложение событий по мнению историков.

В военной истории известен как Юлиус «Папа» Рингель, так как подчиненные не только глубоко уважали своего командира за высокий профессионализм, но и любили его, что подтверждается многочисленными свидетельствами.

Скончался 10 февраля 1967 года.

Литература 
 Walther-Peer Fellgiebel (2000), Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5

Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Генералы вермахта
Австрийские нацисты
Военные Австрии